Unibet – firma zajmująca się grami on-line
 Unibet.com (grupa kolarska)
 Unibet I liga
 Unibet Legia Warszawa